Buhr er et efternavn. Der er pr. 2020 95 danskere, der bærer dette efternavn.

 Arturo García Buhr
 Claus Buhr (født 1972, Aarhus), dansk journalist
 Peter Lund Buhr (født 1989), dansk fodboldspiller

Se også 
 Boer
 de Boer
 Bur
 Buer
 Niebuhr
 Bauer
 Bohr

Referencer 

Danske efternavne
Nedertyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne